

Geografia

Francia 
 Fontaines – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Fontaines – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Fontaines – ex comune ora frazione di Doix-lès-Fontaines, comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 Fontaines-d'Ozillac – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Fontaines-en-Duesmois – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Fontaines-en-Sologne – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Fontaines-les-Sèches – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Fontaines-Saint-Clair – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Fontaines-Saint-Martin – comune nella metropoli di Lione (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Fontaines-sur-Marne – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Fontaines-sur-Saône – comune nella metropoli di Lione (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Fontaines – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)
 Fontaines-sur-Grandson – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Pagine correlate 
Fontaine